Związek Młodej Polski - młodzieżowa organizacja Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN) działająca w latach 1937-1939

Związek Młodzieży Polskiej - młodzieżowa organizacja ideowo-polityczna działająca w latach 1948-1957 



Strony ujednoznaczniające